

Sigle 
 Firma usata del letterato Giuseppe Gioachino Belli
 Gornergratbahn, società ferroviaria svizzera

Codici 
 ggb – codice ISO 639-3 della lingua gbii